Флаг Никополя — официальный флаг города Никополь Днепропетровской области, утверждённый 28 ноября 2000 года решением Никопольского городского совета.

Описание 
Флаг представляет собой квадратное полотнище синего цвета, в его центре на высоте 1/3 ширины флага размещено золотое изображение казака на коне с булавой в правой руке, поднятой над головой. Фигура казака расположена между двумя волноподобными серебряными лентами. Над и под фигурой казака на условной окружности диаметром 1/2 ширины флага расположено по семь восьмиконечных звёзд, центральные из которых (золотого цвета) вписаны в условную окружность диаметром 1/16 ширины флага. Каждая следующая звезда, отстоящая дальше от золотой звезды, немного меньше по размеру.

Символика 
 Синий (лазурный) цвет означает верность, честность, бескорыстность, небесный расцвет и чистую воду.
 Золото — символ силы, богатства и постоянства.
 Серебро символизирует неприкосновенность.
 Казак-наездник с клейнодами указывает на силу и верность защитника Отечества, является символом украинского народа и олицетворяет его стремление к свободе.
 Конь символизирует волю и степной простор.
 Серебряные волны — символ Днепра.
 Якорь указывает на то, что Никополь расположен на реке, а также отражает занятость населения города рыболовством и морскими перевозками.
 В каждом ряду семь звёзд символизируют созвездие Большой Медведицы и Чумацкий шлях — украинское название галактики Млечный Путь и известного казацкого торгового пути. Золотая звезда олицетворяют Никитинскую Сечь, куда прибыл Богдан Хмельницкий и где он был избран гетманом запорожских казаков.

См. также 
 Герб Никополя
 Никополь (Днепропетровская область)
 Никопольский район

Ссылки 
 Украинская геральдика 
 Сайт Никопольского горсовета 

Никополь
Никополь